Bonnes ist der Name zweier Gemeinden in Frankreich:
 Bonnes (Charente)
 Bonnes (Vienne)

Bonnes ist der Familienname folgender Personen:
 Étienne Bonnes (1894–??), französischer Rugbyspieler
 Olivier Bonnes (* 1990), nigrischer Fußballspieler